In de Verenigde Staten:
 Riverview (Alabama)
 Riverview (Delaware)
 Riverview (Florida)
 Riverview (Michigan)
 Riverview (Missouri)
 Riverview (South Carolina)

In Canada:
 Riverview (Canada)

In Australië:
 Riverview (Queensland)